Gillner ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Gillner (* 1943), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Matthias Gillner (* 1962), katholischer Theologe und Sozialethiker